«Прощайте, фараоны!» — советский художественный фильм режиссёров Вячеслава Винника и Давида Черкасского, снятый на Одесской киностудии в  году по пьесе Алексея Коломийца «Фараоны».

Сюжет 
Извечный конфликт между мужчинами и женщинами. Увлечённому книжкой про древнеегипетских фараонов Николаю Тарану снится сон, в котором на общем собрании принимается решение, что на все мужские должности становятся женщины и наоборот.

Мужчины, было, решили, что не справятся женщины с управленческой работой, и со дня на день попросятся обратно. Для пущего эффекта решают каждую работу выполнять с песней. Однако уже на следующий день сталкиваются с тяжёлым физическим трудом в работах по дому, в коровниках, на полях и пр.

Проснувшись, Таран пересмотрел своё отношение к женщинам и к их труду.

В ролях 
 Николай Слёзка — Николай Таран, завмеханизацией
 Людмила Алфимова — Одарка Таран
 Владимир Ячминский — Оверко, бригадир
 Людмила Приходько — Ульяна
 Михаил Крамар — Онисько, завптицефермой
 Наталья Радолицкая — Катря
 Николай Шутько — Аристарх, бухгалтер
 Нонна Копержинская — Ганна
 Евгений Коваленко — Корней, ночной сторож
 Татьяна Алексеева — Хвылька
 Владимир Волков — Гриць
 Нина Матвиенко — Катерина

В эпизодах 
 Семён Крупник — продавец
 Раиса Пироженко
 Юрий Тавров — милиционер
 Зоя Недбай

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Алексей Коломиец
 Режиссёр-постановщик: Вячеслав Винник при участии Давида Черкасского
 Оператор-постановщик: Фёдор Сильченко
 Художник-постановщик: Энрике Родригес при участии Радны Сахалтуева
 Композитор: Платон Майборода
 Текст песен: Михаил Ткач
 Звукооператор: Эдуард Гончаренко
 Звукорежиссёр: В. Винников
 Монтаж: Клавдия Алеева
 Художественный руководитель: Сергей Смеян
 Государственный симфонический оркестр УССР
 Дирижёр: Стефан Турчак

Факты 
 Натурные съёмки проходили в селе Петрашовка (Тульчинский район, Винницкая область, Украина)
 Оригинальная звуковая дорожка фильма — украинская (отчётливо видно по артикуляции). Так же существует переозвученная русская версия фильма.
 Художественным оформлением фильма в соавторстве с Энрике Родригесом занимался художник-мультипликатор Радна Сахалтуев.
 К 13 января 1975 года, когда фильм вышел на экраны, пьеса «Фараоны» с триумфом шла более чем в 70 украинских театрах.
 Актриса Нонна Копержинская, сыгравшая в фильме роль Ганны, исполняла её в спектакле «Фараоны» в постановке Киевского театра им. И. Франко.
 Выпуск фильма на DVD — в 2007 году (дистрибьютор: компания «Магнат», серия: «Золотая коллекция Одесской киностудии»).

Примечания

Литература 
 Андреев Ф. — Давайте смеяться серьёзно (Худож. фильмы «Прощайте, фараоны!», «Ни пуха, ни пера!», «Подарок одинокой женщине») // Советская культура, 25 февраля 1975

Ссылки 
 «Прощайте, фараоны!» на сайте Одесской киностудии
 «Прощайте, фараоны!» на Рускино.ру
 

Фильмы Одесской киностудии
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1974 года
Фильмы СССР 1974 года
Фильмы Давида Черкасского